Наваги () — село в Навагинском административно-территориальном округе Аджикабульского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от арабского слова навахия, которое означает «местность, поле, площадь».

История 
Село Наваги-Муганлы в 1886 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Навагинскому сельскому обществу Джеватского уезда.

Село Наваги-Муганлы в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Навагинскому сельскому обществу Шемахинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Кубали-Бала-Оглан Шемахинского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Навагинский сельсовет в Карасуинском районе Азербайджанской ССР. Позже район упразднен, село вошло в состав Али-Байрамлинского района, но в 1939 году село передано в состав Кази-Магомедского района.

4 декабря 1959 года Кази-Магомедский район ликвидирован, а село передано в состав Али-Байрамлинского района.

Согласно административному делению 1961 года село Наваги входило в Навагинский сельсовет Али-Байрамлинского района Азербайджанской ССР, в 1963 году село с сельсоветом передано в состав Сальянского района.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Аджикабульского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Навагинского административно-территориального округа был учрежден Навагинский сельский муниципалитет Аджикабульского района.

География 
Село находится в 17 км от райцентра Аджикабул и в 107 км от Баку. Через село проходит трасса Баку-Алят-Казах-Грузия. Ближайшая железнодорожная станция — Наваги.

Село находится на высоте 33 метров над уровнем моря.

Население 

В 1886 году в селе проживало 642 человека, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается разведением животных.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,7 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагался совхоз по подкормке крупного рогатого скота, средняя школа, дом культуры, больница, библиотека. С конца 1980-х до 1996 года в селе действовала государственная агрофирма «Наваги».

В селе расположены филиал школы, библиотека, дом культуры, врачебный пункт, два ресторана, две автозаправочные станции.

Примечания 

Населённые пункты Аджикабульского района